Курів, село, Галицький район, Івано-Франківська область 
 Курів, село  Люблінське воєводство, Польща
 Курів (Словаччина) лемківське село на Пряшівщині, Словаччина